Chris Messina est un nom de baptême de plusieurs personnalités :

 Chris Messina (1974-), acteur américain.
  (1981-), avocat américain des logiciels libres, aussi connu sous le nom de FactoryJoe ;